Bonnetjesaffaire (1999): een affaire in de gemeente Rotterdam
Bonnetjesaffaire (2005): een affaire in de gemeente Amsterdam, zie Mokum Mobiel en Frits Huffnagel
Bonnetjesaffaire (2009): een affaire in de politiek van het Verenigd Koninkrijk
Bonnetjesaffaire (2015): een affaire in het Nederlands kabinet